Гене́зис, також Гене́за ( від  — породжую, створюю,   — походження, виникнення; процес утворення.) В науці це опис походження, виникнення, становлення, розвиток, метаморфоза або (необов'язково) загибель об'єктів.

 Генезис (Старий Заповіт) — в деяких європейських країнах назва Першої Книги Мойсея — укр. Книга Буття (‎ [берешіт], в перекладі на давньогрецьку Γένεσις — генезіс.
 Генезис (геологія) — в геології походження геологічних утворень.
 Генезис (література) — в літературі — момент зародження і процес наступного розвитку, який приводить до певного стану, виду, явища.
 Генезис (Квантовий стрибок) — пілотний епізод телесеріалу Квантовий стрибок.
 …Генез — походження, зародження, процес розвитку. Наприклад біології — походження якої-небудь структури в онтогенезі або філогенезі.

Інше
 Круїзні лайнери типу «Генезис» — Проєкт гігантських круїзних лайнерів.
 Генеза (видавництво)
 Genesis — британська рок-група.
 Genesis (пакет програм) — інструментальний пакет програм автоматизації виробничих процесів — продукт компанії «Iconics».
 Genesis (космічний апарат) — космічний апарат для збирання і доставки на Землю зразків сонячної речовини.
 Genesis pathfinder — космічний модуль, розроблений компанією «Bigelow Aerospace».
 Genesis (приставка) — назва ігрової приставки Sega Mega Drive в Північній Америці.
 GenesiS (комплекс) — проєкт створення технологічного інструмента розвитку людини на основі апаратно програмного комплексу SEH Freeman Проєкт GenesiS.

Посилання 
, стор.150